Saint John, St John eller St. John kan syfta på:

 Venerable Order of Saint John 
 St John (restaurang), Smithfield, London
 St. John's Cathedral, Limerick – i Limerick
 Saint John's University, Shanghai – i Shanghai
 St. John's University, New York City – i New York City

Personer 
 Saint John or St. John – på engelska vanligen namnet för Johannes (apostel)

Efternamnet St. John 
 Adela Rogers St. Johns, amerikansk författare
 Austin St. John, amerikansk skådespelare
 Bridget St. John, brittisk sångare
 
 George Saint John, 3:e viscount Bolingbroke (1761–1824), brittisk peer och politiker 
 Harold St. John (1892–1991), amerikansk botaniker
 
 Ian St. John, tidigare fotbollsspelare och nu expert
 
 Jon St. John (född 1960), amerikansk röstskådespelare och sångare
 Kate St John, brittisk musiker och kompositör
 Lara St. John, kanadensisk violinist
 Mark St. John, artistnamn för Mark Norton, amerikansk gitarrist
 
 Patricia St. John, brittisk författare
 
 Spenser St. John, brittisk konsul i Brunei (1800-talet)

Geografi

Amerikanska Jungfruöarna 

 Saint John, Amerikanska Jungfruöarna, ö,

Antigua och Barbuda 

 Saint John's, Antigua och Barbuda, huvudstaden, Parish of Saint John, 
 Parish of Saint John, parish,

Barbados 

 Saint John (parish i Barbados),

Dominica 

 Saint John (parish i Dominica),

Grenada 

 Saint John (parish i Grenada),

Jersey 

 Saint John (parish i Jersey),

Kanada 

 Saint John, New Brunswick, ort, 
 St. John's, Newfoundland och Labrador, provinshuvudstad,

Se även
 Saint John River, i New Brunswick och Maine (USA)

Malta 

 San Ġwann, ort och kommun,

Storbritannien 

 St John's Wood, London, England
 St. John's, Isle of Man
 St. John, Cornwall – en ort och civil parish i Cornwall, England
 St. John (parish i Storbritannien, Suffolk)
 St John (Without), East Sussex

Trinidad och Tobago 

 Saint John (ward), Tobago,

USA 

 St. John, Kansas, countyhuvudort, Stafford County, 
 Saint John (ort i USA, Missouri), Pulaski County, 
 St. John, Indiana, ort, Lake County, 
 Saint John (ort i USA, Maine), Aroostook County, 
 Saint John (ort i USA, North Dakota), Rolette County, 
 Saint John (ort i USA, Washington), Whitman County, 
 St. Johns, Michigan
 St. Johns, Arizona

Se även
 Saint John River, i New Brunswick och Maine (USA)

Se även 

 Sant Joan – flera (katalanska)

 Saint-Jean (olika betydelser) (franska)
 Sankt Johann (tyska)
 Agios Ioannis (grekiska)
 San Giovanni (olika betydelser) (italienska)

 São João (portugisiska) flera betydelser
 San Juan (spanska)

 Saint John's

Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Dominicaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Maltaförgreningar
Robotskapade Trinidad och Tobagoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar